Meidai bezeichnet:
 die Universität Nagoya
 die Meiji-Universität